Lauken ist ein Orts- und ein Familienname:

Ortsname:
 Lauken, bis 1938 Lawken, Dorf und Domäne im Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Ławki (Ryn), Dorf und Siedlung (osada) im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
  Lauken, Dorf im Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen, untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland

Familienname:
 Katja Lauken (* 1970), deutsche Theaterregisseurin

Siehe auch: Niederlauken